Charmoille (Zwitserland), een voormalige gemeente en plaats in het Zwitserse kanton Jura
 
Charmoille (Doubs)
Charmoille (Haute-Saône)